Listă cu regizori din Bulgaria.

Regizori bulgari
Regizori după naționalitate
Regizori de film
Regizori de film bulgari 
Ocupații în film